Krasen peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Красен) :
Krasen, village bulgare de l'obchtina de General Tochevo, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Krasen, village bulgare de l'obchtina d'Ivanovo, situé dans l'oblast de Roussé.